Le mot équatorial qualifie ce qui est en rapport avec l'équateur :

 Guinée équatoriale
 En astronomie :
 système de coordonnées équatoriales
 Monture équatoriale
 Cadran équatorial
 Climat équatorial

Voir aussi
 Ecuatorial, œuvre musicale d'Edgar Varèse.